(Die) Perle von Tokay steht für:
 Die Perle von Tokay (Operette), eine Operette (1941) von Fred Raymond
 Perle von Tokay (Film), eine österreichische Verfilmung der vorgenannten, von Hubert Marischka